L'indice de développement humain ajusté selon les inégalités (IDHI) est un indice statistique composite, créé par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) en 2010 pour évaluer le niveau de développement humain des pays du monde en tenant compte des inégalités de santé, d'éducation et de revenu. L'indice de développement humain (IDH) est quant à lui un indice de développement humain potentiel (c'est-à-dire le niveau maximum d'IDHI qui pourrait être atteint en l'absence d'inégalités), valable si l'objectif de développement durable correspondant est atteint.

Méthodologie 

L'IDHI tient compte des inégalités dans chacune des trois dimensions calculées pour l'IDH (santé et longévité, éducation et savoir, niveau de vie et revenus) en modifiant la valeur moyenne de chacune de ces dimensions en fonction de son niveau d'inégalité. Le calcul de l'IDHI suit trois étapes :

Estimation de l'inégalité dans chacune des trois dimensions de l'IDH 
La mesure de l'inégalité est basée sur une classe d'indices composites sensibles à la distribution, proposée par James Foster, Luis Lopez-Calva et Miguel Szekely en 2005 et qui s'inspire de la famille de mesures d'inégalité d'Anthony Atkinson en 1970. La mesure de l'inégalité d'une des trois dimensions, notée , est le complémentaire du rapport entre la moyenne géométrique et la moyenne arithmétique de la distribution de valeurs  :

Ajustement des indices pour l'inégalité 
Les indices de dimensions ajustés selon les inégalités sont obtenus à partir des indices de dimension de l'IDH () en les multipliant par  :

Combinaison des indices des dimensions 
Comme pour l'IDH, l'IDHI est la moyenne géométrique des indices des trois dimensions ajustés selon les inégalités :

L'IDHI étant basé sur l'indice d'Atkinson, il respecte la cohérence des sous-groupes ; ainsi, une variation de la distribution (inégalités) dans un certain groupe de personnes mène à une variation de la distribution de l'ensemble de la société. En revanche, le principal inconvénient de l'IDHI est la non prise en compte des inégalités qui se chevauchent. Pour cela, il faudrait que les données de chaque individu soient disponibles à partir d'une seule enquête, ce qui n'est actuellement pas possible pour un grand nombre de pays.

Liste des pays 
La liste suivante a été publiée dans le Rapport sur le développement humain 2021/2022 et est basée sur des données recueillies en 2021.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Indice de développement humain
 Indice sexospécifique du développement humain
 Liste des pays par IDH
 Variations de l'IDH depuis 1990
 Indicateur de pauvreté
 Indice de la pauvreté multidimensionnelle
 Qualité de vie
 Objectifs du millénaire pour le développement
 Pays moins avancé
 Happy planet index
 Bonheur national brut

Liens externes 
 

Programme des Nations unies pour le développement
Socioéconomie
Pauvreté
Indicateur de développement